Репин Николай Никитович (, село Банищи Курской области) — советский живописец, Народный художник Российской Федерации (2003), член Ленинградской организации Союза художников РСФСР (после 1992 года — Санкт-Петербургского Союза художников).

Биография 
Репин Николай Никитович родился 25 октября 1932 года в селе Банищи Курской области. После окончания средней школы в 1952 приезжает в Ленинград и поступает в Ленинградское художественно-педагогическое училище. Занимался у Л. Н. Орехова. В 1958 принят на первый курс живописного факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, занимался у А. Мыльникова, М. Копейкина, В. Вальцева. В 1964 окончил институт по мастерской А. Мыльникова с присвоением квалификации художника живописи и педагога. Дипломная работа — жанровая картина «Северная фактория». В том же году принят в члены Ленинградского Союза художников.

После окончания института в 1964—1967 продолжил занятия в творческой мастерской Академии художеств у А. Мыльникова. Участвовал в выставках с 1964 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Пишет портреты, жанровые и исторические картины, пейзажи. Член Ленинградская организации Союза художников РСФСР с 1971 года. Профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 2003 году удостоен почётного звания Народный художник Российской Федерации. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Персональные выставки произведений в Ленинграде (1984, 1989) и Петербурге (1994).

Автор картин «Баскетболистки» (1965), «Портрет художника Н. И. Андрецова» (1981), «Сплавщики» (1983), «Блокада», «Мирное утро» (обе 1985), «Вечер на Академичке» (1987), «Освобождение» (1991), «Старая Ладога» (1994), «Февраль» (1995), «С Победой!» (1995), «Пушкин в Михайловском» (1998), «Староладожская крепость» (2000) и др.

Произведения Н. Н. Репина находятся в Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Германии, Японии, Франции, Испании, Италии, Китае, США и других странах.

В 2002 году награждён Благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за существенный вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге.

Семья 
Жена — Валентина Ивановна Кислякова (1932–2000)
Дочь — Наталья Николаевна Репина (род. 1967) живописец, окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина по мастерской Б. С. Угарова, член Ленинградского Союза художников.
Внук — Никола (род. 2003) проживает в Италии.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Примечания

Литература 
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.23.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — с.18.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.110.
 Рощин А. И. Николай Никитович Репин. Живопись, графика. — СПб., 1995.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт — Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.296.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2003. — с.67.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.398. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.93.
 Художники Петровской Академии наук и искусств. — Санкт-Петербург: ИПП «Ладога», 2008. — с.150-151.
 Академическая дача. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Союз художников, 2009. — с.4, 30.
 Островская Г. А. Пейзаж в творчестве Н. Н. Репина.//Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 22. СПб, 2011. С. 15—19.

Художники СССР
Художники России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Народные художники Российской Федерации
Члены Санкт-Петербургского Союза художников